Samuel Garcia – calciatore tahitiano
Samuel García Sánchez – calciatore spagnolo
Samuel García – velocista spagnolo